Ertl peut faire référence à :

 Ertl, une municipalité d'Autriche,
La , un fabricant américain de jouets.

Personnalités 

 , écrivain et poète autrichien,
 Gerhard Ertl (1936- ), gagnant du prix nobel de chimie,
  (1908–2000), directeur de la photographie allemand,
 Hans Ertl (1909–?),  joueur autrichien de hockey,
 Harald Ertl (1948–1982), journaliste et pilote autrichien,
  (1982- ), footballeur autrichien,
 Josef Ertl (1925–2000), homme politique allemand,
 Monika Ertl (1937–1973), guérillero bolivien d'origine allemande.
 István Ertl (1965-), espérantiste hongrois naturalisé français.

Voir aussi